Mit Köln-Mindener Eisenbahn ist gemeint

 die ehemalige Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft
 die Stammstrecke der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft, heutige Situation dargestellt in den Lemmata
 Bahnstrecke Köln–Duisburg
 Bahnstrecke Duisburg–Dortmund
 Bahnstrecke Dortmund–Hamm
 Bahnstrecke Hamm–Minden
 regional auch für die Hamburg-Venloer Bahn, heutige Situation dargestellt in den Lemmata
 Bahnstrecke Wanne-Eickel–Hamburg
 Bahnstrecke Haltern–Venlo